Osoby o tym nazwisku:
 Józef Klukowski) – polski artysta rzeźbiarz
 Józef Klukowski – polski pływak
 Julian Klukowski – polski brydżysta
 Wacław Klukowski – polski polityk, samorządowiec, rolnik
 Zygmunt Klukowski – polski lekarz, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów, historyk regionalista